François IV (1586-1612), duc de Mantoue de 1612 à 1612 ;
François IV (1779-1846), duc de Modène de 1814 à 1846.

Homonymie dynastique